Тіппеліга 2008 — 64-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Норвегії. Титул чемпіона вперше здобув Стабек.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Волеренга взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2009—2010 як переможець Кубку Норвегії 2008.
2. Клуб Русенборг взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2009—2010 через Рейтинг Fair Play УЄФА, оскільки фінішував другим у рейтингу Fair Play Норвегії.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|-
| colspan="5" style="background:#97deff;"|8/12 листопада 2008

|}

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Тіппеліга на soccerway 

2008
Норвегія